Hiirensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiirensaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Hiirensaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar